Sam Spiegel (1901-1985) – produttore cinematografico statunitense
Sam Spiegel – attore francese
Sam Spiegel – musicista statunitense